Emociones, parola in lingua spagnola che significa "emozioni", si può riferire a:
 Emociones, un album di Julio Iglesias del 1979
 Emociones, un album di Vikki Carr del 1996
 Emociones, un EP di Martina D'Antiochia del 2019